

Musica 
 Amare per vivere – album di Gino Paoli del 1972

Cinema 
 Amare per vivere (L'étrangère) – film di Sergio Gobbi del 1968

Televisione 
 Amare per vivere (Indiscretion on an american wife) – film di George Kaczender del 1998